Japen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Japen (ö i Indonesien), Papua, Kabupaten Waropen,

Slovakien 

 Japen (bergskedja i Slovakien), Banská Bystrica, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Slovakienförgreningar